Мамай — сингл гурту Воплі Відоплясова, випущений 2001 року. Поряд з оригінальними композиціями альбом містить українізовані версії пісень «Пачка сигарет» і «Солнечные дни» Віктора Цоя.

Зміст
 «Зоряна осінь» — 4:19
 «Велика сила» — 3:40
 «Мамай» — 5:29
 «Пачка цигарок» — 4:08
 «Сонячні дні» — 4:03

Посилання
сторінка на сайті гурту 

Сингли ВВ
Сингли 2001